Die Tau-Funktion (vom griechischen Zeichen  in der Formel) bezeichnet: 
Teileranzahlfunktion
Ramanujansche Tau-Funktion